Серия А 1996/1997 — 65-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 7 сентября 1996 года и завершился 1 июня 1997 года. В 24-й раз победителем турнира стал «Ювентус».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1996/1997
Футбол в Италии в 1996 году
Футбол в Италии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997